Vittorelli ist der Familienname folgender Personen:

 Iacopo Vittorelli (1749–1835), italienischer Schriftsteller
 Paul Vittorelli (1851–1932), österreichischer Jurist
 Pietro Vittorelli (* 1962), italienischer Benediktinerabt